ООО Новосибирский электровозоремонтный завод — завод, производящий ремонт электровозов для нужд железных дорог России, совместное предприятие групп «Синара» и «Локотех». 

Завод находится в Первомайском районе, у перегона Иня-Южная - Сибирская ЗСИБ. Завод основан в 1942, как паровозоремонтные мастерские, в 1944 переименован в паровозоремонтный завод, нынешнее название носит с 1965 года. В период с 1969 по 1973 завод реконструирован, построен ряд новых цехов.

Завод ранее ремонтировал электровозы ЧС2, ЧС4Т, ЧС7, ЭП2К, ВЛ60, ЭП1, ВЛ10, ВЛ11. На сегодняшний день завод выполняет ремонт ВЛ80, 2ЭС6, 2ЭС10.

История 
Бурный рост промышленности в период тридцатых годов в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае вызвал увеличение перевозок грузов на Томской железной дороге. В связи с этим в Наркомате путей сообщения приняли решение о строительстве новых железнодорожных узлов, станций, реконструкции отдельных станций и разъездов. Для увеличения перевозок потребовались локомотивы и вагоны, а для их ремонта необходима была и ремонтная база.

На станции Барнаул Томской железной дороги для ремонта вагонов был ремонтный завод, а для ремонта паровозов на Томской железной дороге ремонтных мастерских не было. Эта ситуация и ускорила решение вопроса о строительстве паровозоремонтных мастерских (завода) на Томской ЖД. Необходимо отметить, что в те годы Томская железная дорога была самой большой в НКПС по протяжённости и грузообороту.                              
 
Место для строительства было выбрано на 1-м разъезде (в настоящее время - станция Сибирская). Территория, отведённая под строительство мастерских (завода), около 20 га, представляла собой с южной стороны небольшой посёлок, состоящий из двух бараков, оставшихся еще со времен строительства Транссибирской магистрали, и десятка частных домиков с небольшими приусадебными постройками. С западной стороны располагался участок артели по изготовлению канатов для шахт и лесосплавов. Тут же выжигался древесный уголь.

Недалеко от этого участка находилось кладбище. С восточной и северо-западной сторон вся территория была изрыта глубокими траншеями, земля которых была использована для насыпи железнодорожного полотна во время строительства магистрали Новосибирск — Барнаул. Никаких подъездных путей не было, все работы по строительству начались с мест, которые были пригодны для этих целей.

При выборе профиля мастерских (завода) было определено: ремонт паровозов, изготовление запасных частей для паровозов и вагонов. Всё это хозяйство было намечено расположить в трёх помещениях, то есть в помещении кузнечного цеха производить литьё и поковки; паровозы ремонтировать в ныне литейном цехе, а механический цех расположить в третьем помещении, где теперь находится строительный участок. Но война изменила все эти планы, и ремонтные мастерские были перепроектированы под паровозоремонтный завод.

В годы войны завод строился и одновременно выпускал продукцию для железнодорожного транспорта, ремонтировал паровозы. С мобилизацией мужчин на фронт строительство замедлилось, и только с прибытием в 1942 году рабочих с эвакуированными заводами, а также с мобилизацией на трудовой фронт рабочих из Узбекистана, Казахстана и других республик, вновь оживилось.

Наш завод был новостроящимся предприятием, он обосновался не с эвакуированных заводов, а строился в запланированном порядке НКПС. Прибывавшие эвакуированные заводы работали в плановом порядке в существующих в то время мастерских.

Начало строительства и образование паровозоремонтного завода 

 Строительство осуществлялось разными строительными организациями: с июля 1941 года по сентябрь
1943 года на объекте работал Сибирский строительно-монтажный трест НКПС; с сентября 1943 года по июнь 1945 года — стройуправление № 1 Спецпромстроя НКПС; с июня 1945 года по 31 декабря 1945 года — Сибирский строительно-монтажный трест «Сибстройпуть»; с января 1946 года и до окончания строительства работы производились строительно-монтажным трестом «Запсибтрансстрой» («Томсктрансстрой»), а все монтажные работы по оборудованию производились силами монтажного цеха завода (мастерских). Строительство завода выполнялось по проекту, разработанному проектной конторой «Трансзаводпроект».

Усиленными темпами строились цеха: литейный, кузнечный, механический (ныне помещение строительного цеха), помещение для заводоуправления (ныне проходная и пожарное депо). Строились деревянные помещения для столовой строителям и отдельное помещение, тоже деревянное, для эксплуатационников. Кроме того, для мобилизованных рабочих строились бараки для жилья (это в районе плавательного бассейна). Всё это нужно было сделать срочно, принять эвакуированных людей, разместить их, разгрузить прибывшие по эвакуации оборудование, материалы, а вагоны отправить для перевозки срочных грузов для нужд фронта.

В 1942 году стали прибывать эвакуированные с Донецкой, Львовской, Юго-Восточной. Прибыла и главная сила — эвакуированный Мичуринский паровозоремонтный завод, причём с квалифицированными рабочими, с опытными командирами производства, которые привезли с собой оборудование, материалы, инструмент и т. д.

Начальником мастерских был назначен бывший начальник Мичуринского завода Гаврилов П. И., главным инженером — Фроленков А. С. Были назначены и руководители цехов и отделов: начальником ППО — оманов А. И., главным механиком-энергетиком — Кузьмин Н. И., начальником снабжения — Дедик К. И., и. о. главного бухгалтера — Муратов Б. А., начальником ОКСа — Цыплаков И. Н., начальником механического цеха — Гутман М. И., начальником литейного цеха — Остроухое М. В., начальником кузнечного цеха — Лопатин В. А., начальником энергоцеха — Хребтов И. Т., начальником транспортного цеха — Сынков С. И.

Были избраны общественные организации, первыми руководителями которых были: Ананьев Михаил Иванович, Дмитриев Дмитрий Васильевич, Конюхов Петр Иванович.

В этом же году с Мичуринского завода прибыл спеццех по выпуску боеприпасов. Это был огромный коллектив, численностью более двух тысяч человек. Но в связи с тем, что наш литейный цех не был еще готов, а ждать было невозможно, так как боеприпасы фронту нужны были срочно, то указанием Министерства, а также областных партийных и советских организаций спеццех был размещён в помещении депо Новосибирск-Южный (Алтайка), где он успешно проработал с 1942 по 1945 г., за что неоднократно поощрялся и был на хорошем счету.

Несмотря на то, что корпуса не были готовы, все эвакуированные рабочие, а также рабочие, принятые на работу в паровозоремонтные мастерские, приступили к восстановлению и установке оборудования, изготовлению и монтажу вагранок, печей для плавки бронзы, молота, пресса, кузнечного цеха. Они установили металлообрабатывающие станки в механическом цехе, на временных площадях изготовили предметы домашнего обихода для эвакуированных, для столовой и т. д. Особенно большую помощь оказывали общественные организации города и района. Они разместили всех эвакуированных, оказали им первую помощь, организовали для рабочих магазин, помогли строительными материалами и решали многие другие жизненно важные вопросы.

Это первый механический цех 1942—1943 гг., в котором было отремонтировано всё необходимое оборудование для пуска кузнечного, литейного и паросилового цехов. В этом же цехе изготавливались предметы домашнего обихода для эвакуированных рабочих и столовых. После реконструкции этот цех стал строительным участком.

Наши мастерские с 1942 года назывались по железнодорожному индексу ПРМ (паровозоремонтные мастерские), а с переводом их в разряд заводов стали называться ПРЗ. Вообще, завод начал выпускать товарную продукцию в 1942—1943 гг., но приказ о вводе предприятия в эксплуатацию Наркоматом не издавался (была война), и только 1 января 1944 года вышел в свет приказ НКПС от 17.04.44 № 259/цз о вводе в эксплуатацию первой очереди строительства Новосибирского паровозоремонтного завода. Вот с этой даты и начинается летосчисление нашего завода, то есть с 1 января 1944 года.

Многие производственные коллективы в борьбе за выживание в трудные военные годы налаживали прочные связи с селом. Показателен в этом отношении опыт паровозоремонтников. Люди, прибывшие на завод по эвакуации, не имели в запасе никаких продуктов и обеспечивались только по карточкам. Рабочие получали в день по 800 граммов хлеба, по 400 — крупы и макаронных изделий и несколько граммов мясных продуктов и жиров. ИТР, дети, неработающие жены получали ещё меньше. Столовая работала по наличию продуктов, но и тех зачастую не было. Жизнь порой становилась невозможной, люди пухли от голода, и следовало принимать решительные меры по обеспечению работающих продовольствием.

Руководство и общественные организации паровозоремонтного завода приняли решение срочно организовать сельское подсобное хозяйство. В 1943 году исполком областного Совета депутатов выделил для завода в Коченёвском районе 500 гектаров земли, помог быстро построить пять четырехквартирных бараков, два коровника, свинарник, птичник (для кур и гусей), несколько складских помещений, небольшую кузницу с мастерской. Тягловой силой в хозяйстве поначалу были только лошади. Чуть позже приобрели два колёсных трактора, автомашину, тракторные плуги, часть техники и инвентаря брали в аренду у машинно-тракторной станции.

Посевная площадь составляла 450 га, около 100 га занимали индивидуальные огороды. Сено для скота косили на колхозных лугах, пахали на лошадях, а сеяли, обрабатывали и собирали урожай вручную.

Осенью 1943 года завод ощутил результаты от подсобного хозяйства. На работающего приходилось по 50-70 килограммов картофеля, на иждивенца — 40. Уродились овощи, просо, гречиха. Немного улучшилось питание в столовой, овощные и мясные блюда были без карточек.

Послевоенное время 

В последующие годы подсобное хозяйство завода развивалось: росло поголовье скота, птицы, расширялись посевные площади. Питание в столовой стало нормальным, большинство блюд продавали без нормирования. К концу войны в магазинах и на рынке появились продукты. В 1947 году была отменена карточная система, и необходимость в подсобном хозяйстве отпала. Распоряжением областных органов отдела рабочего снабжения подсобные хозяйства были ликвидированы и переданы в ведение сельхозотделов.

Выполняя распоряжение, завод отказался от подсобного хозяйства, но связь с селом коллектив не прерывал. С 1951 года заводской коллектив шефствует над колхозами и совхозами Новосибирского, Маслянинского, Тогучинского, Усть-Таркского районов. Там строились теплицы, свинарники, коровники, силосные башни, котельные, водопровод с колонками, механизировались зернофабрики, животноводческие помещения, монтировалось отопление в клубах, мастерских, школах, общежитиях, больницах, благоустраивалась территория (в Дубровинском совхозе построено более тридцати двухквартирных домов), введены в строй зерносушильный корпус, кормоцех, школа, клуб, проложены теплотрассы. Словом, всем своим подшефным колхозам и совхозам коллектив оказывал помощь материалами, инструментом, оборудованием.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт завода
 Новосибирский электровозоремонтный завод. Фоторепортаж (2011) 

Локомотиворемонтные предприятия
Предприятия Новосибирска
Первомайский район Новосибирска
Предприятия по алфавиту